Свинторо́г (Швянтарагис, , ) — легендарный литовский князь, сын Утенуса, внук Куковойта, прапрадед Довмонта.

По легенде прожил 98 лет и правил в 1268—1271 годах. Ему приписывается основание традиции погребального ритуала при впадении Вильни (, ) в Вилию (Нярис, , ).

По преданиям, зафиксированным в летописях, Свинторог, выбрав место в устье Вильни, наказал своему сыну Гермонту (Скирмонт, Кгирмонт; , ) после смерти сжечь здесь его тело и впредь только в этом месте осуществлять обрядовые сожжения трупов литовских князей и бояр. По его имени место получило название «долина Свинторога» (, ), ныне расположенное примерно в историческом центре современного Вильнюса, включающем Кафедральную площадь и территорию парка вокруг Замковой горы с башней Гедимина и Кафедрального собора.

Согласно легенде, позднее князь Гедимин, после охоты заночевав в этом священном месте, увидел чудесный вещий сон и основал столицу — Вильнюс.

Имя Свинторога носит короткая улица Швянтарагё (, в период между мировыми войнами Марии Магдалены, (), в советское время улица Юлюса Янониса) вдоль южной стороны Кафедральной площади.

Легендарные князья Литвы